Le terme Tourilli peut se référer à:

Hydronymes

Lac Tourilli, plan d'eau de Lac-Croche (territoire non organisé), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec.
Lac Tourilli, plan d'eau de Lac-au-Brochet (territoire non organisé), MRC La Haute-Côte-Nord, Côte-Nord, Québec.
Rivière Tourilli, rivière de Saint-Gabriel-de-Valcartier (municipalité), MRC La Jacques-Cartier, Capitale-Nationale, Québec.